św. Łucja z Syrakuz (ok. 283-304) – męczennica
 św. Łucja Filippini (1672-1732) – włoska zakonnica, założycielka Stowarzyszenia Pobożnych Nauczycielek Filipinek
 św. Łucja Kim (1769-1839) – męczennica koreańska
 św. Łucja Pak Hŭi-sun (1801-1839) – męczennica koreańska
 św. Łucja Yi Zhenmei (1815-1862) – chińska katechistka, męczennica
 św. Łucja Kim Nusia (1818-1839) – męczennica koreańska
 św. Łucja Wang Wang (1869-1900) – męczennica chińska
 św. Łucja Wang Cheng (1882-1900) – męczennica chińska

Zobacz też 
 
 
 Błogosławiona Łucja
 Łucja